Гранха ел Рефухио има више значења:

 Гранха ел Рефухио (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха ел Рефухио (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гранха ел Рефухио (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ел Рефухио (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику